Mutterliebe steht für:

 Mutterliebe, die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern

Werktitel:

 Mutterliebe (1909), deutscher Stummfilm von Charles Paulus
 Mutterliebe (1929), deutscher Stummfilm von Georg Jacoby
 Mutterliebe (1939), deutscher Spielfilm von Gustav Ucicky
 Tatort: Mutterliebe (2003), Fernsehkrimi von Züli Aladag
 Der Usedom-Krimi: Mutterliebe (2019), Fernsehkrimi von Uwe Janson

Siehe auch: